Майбалык — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Майбалык — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Майбалык — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Озёра 
 Майбалык — озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Майбалык — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Майбалык — озеро в Астане.

Примечания